Hohes Ufer steht für:

 Am Hohen Ufer, Straße in Hannover
 Das Hohe Ufer, deutsche Literaturzeitschrift
 Hohes Ufer zwischen Ahrenshoop und Wustrow, FFH-Gebiet nördlich von Wustrow (Fischland) 

Siehe auch:
 Hochufer
 Hohenufer